

Cinema 
 Stormy Monday, poi pubblicato come Stormy Monday - Lunedì di tempesta – film del 1988 diretto da  Mike Figgis

Musica 
 Stormy Monday Blues – canzone del 1942 di Billy Eckstine
 Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad) – canzone del 1947 di T-Bone Walker
 Stormy Monday – album del 1962 di Lou Rawls